Bagdasarjanz ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Bagdasarjanz (1893–1984), schweizerisch-georgischer Kulturtechniker
 Ursula Bagdasarjanz (* 1934), Schweizer Violinistin